

События 
 Консулы Гай Фабий Лицин (патриций) и Гай Клавдий Канина (плебей).
 Римляне и их союзники завоёвывают город этрусков Каер. Римляне основали свою колонию в Пестуме. Римляне обменялись посольствами с Птолемеем.
 Птолемей направил к народам Азии своих людей. Те подняли возмущение и удержали Антиоха от войны. Антиох овладел Дамаском.
 Антигон набрал галатских наёмников и вновь начал войну, но был разгромлен сыном Пирра Птолемеем и бежал с 7 спутниками. Пирр двинулся на Лаконику.
 273—232 (268—236) — Царь Магадхи Ашока (ок.291-232). Сын Биндусары. Отправлял посольства и миссионеров на Цейлон, в Египет, Сирию, Македонию, Непал.

Скончались 
 273, ок. — Луций Волумний Фламма, двукратный консул Римской республики и триумфатор. Коллега Аппия Клавдия Слепца по двум консульствам;
 273, ок. — Секстилия, др.-римская весталка, казнённая за прелюбодеяние.

См. также

Примечания